Stanisław Garlicki (1875–1935) – polski matematyk i chemik, profesor Politechniki Warszawskiej
 Stanisław Wojciech Garlicki (1902–1972) – polski działacz socjalistyczny i adwokat